Авъл Атилий (Aulus Atilius) може да се отнася за:

 Авъл Атилий Калатин, процес 306 пр.н.е.; баща на Авъл Атилий Калатин
 Авъл Атилий Калатин консул 258 и 254 пр.н.е., диктатор 249 пр.н.е.
 Авъл Атилий Серан, консул 170 пр.н.е.